Delew ist der Familienname folgender Personen:

 Nikola Delew (1925–2004), bulgarischer Skilangläufer
 Spas Delew (* 1989), bulgarischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Delev